Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 55 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 2 и 3 мая в Каспийске, Россия. Победительницей стала беларусска Ирина Курочкина, серебряную медаль завоевала представительница Польши Роксана Засина, а бронзу завоевали турчанка Бедиха Гюн и россиянка Мария Гурова.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018